Staszów – miasto w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Staszów
 Staszów – gmina w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim
 Staszów – wieś w województwie mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Kozienice
 Staszów – stacja kolejowa w mieście Staszów

inne:
 Staszów Wąskotorowy
 Staszów LHS